Dukuhwringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhwringin, Tegal, by, Jawa Tengah, 
 Dukuhwringin, Brebes, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar